A sűrűség, sűrű szavak általában arra utalnak, hogy valami egy adott térrész mekkora hányadát foglalja el. Különböző fajtái ismertek.

Fizika

Anyagsűrűség 
 sűrűség, adott térfogategység tömegének mértéke.
 Planck-sűrűség, a Max Planck német fizikus által felállított természetes egységrendszer sűrűségegysége (1 Planck-tömeg per 1 Planck-térfogat)
 Felületi sűrűség, egy kétdimenziós felület mentén mért tömeg
 Vonalmenti sűrűség, egy egydimenziós vonal mentén mért tömeg
 Térfogatsúly, nagy mennyiségű részecskeszerű szilárd vagy porszerű anyag tömege osztva az általa elfoglalt térfogattal
 Részecskesűrűség, amely számításba veszi a részecskéken belüli. − pórusok térfogatát is
 Relatív sűrűség vagy fajlagos tömeg, más anyag sűrűségéhez viszonyított sűrűség
 Gőzsűrűség, gázoknál alkalmazott relatív sűrűség

Más entitások sűrűsége 
 Számsűrűség vagy részecske-számsűrűség, adott térfogat, felület vagy vonal mentén a részecskék száma
 Áramsűrűség, a vezető egységnyi felületén a felületre merőleges irányban áthaladó elektromos áram nagysága
 Töltéssűrűség, adott térfogat, felület vagy vonal mentén felhalmozódott elektromos töltés mennyisége
 Energiasűrűség, egységnyi térfogatban vagy tömegben lévő összes energia átlagos értéke
 Erősűrűség, áramlástanban, hidrosztatikában
 Optikai sűrűség: abszorbancia (a kezdeti fényintenzitás és az elnyelő közegen történő áthaladás utáni csökkent fényintenzitás hányadosának tízes alapú logaritmusa), törésmutató

Matematika

Valószínűségszámítás és mértékelmélet 
 Sűrűségfüggvény
 Sűrűségbecslés, a sűrűségfüggvényre konstruált becslés
 Magsűrűségbecslés
 Lebesgue sűrűségi tétele

Számelmélet 
 Schnirelmann-sűrűség
 Természetes sűrűség (vagy aszimptotikus sűrűség)

Geometria 
 Pakolási sűrűség
 Politóp sűrűsége
 Sokaságon értelmezett sűrűség
 Tenzorsűrűség a differenciális geometriában

Topológia 
 Sűrű részhalmaz és sehol sem sűrű részhalmaz
  Önmagában sűrű halmaz, ami nem tartalmaz izolált pontot

Más területek 
 Sűrűség (gráfelmélet), a gráfban a lehetséges és a ténylegesen létező élek aránya
 Sűrű rendezés, 
 Sűrű részmodulus az absztrakt algebrában

Más tudományágak 
 Népsűrűség, adott területegységre jutó lakosok száma
 Városok népsűrűsége, "urban density"
 Adatsűrűség, az informatikában egy felület mentén tárolható bitek száma
 Tápanyagsűrűség, az élelmiszerekben lévő tápanyagok mennyiségét jelenti az élelmiszer tömegének arányában